Centrum Monitoringu i Ochrony Wód – jednostka Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego na Uniwersytecie Gdańskim. CMiOW posiada oddział znajdujący się w Borucinie nad Jeziorem Raduńskim Górnym.

Historia 
 1 października 1959 – rozpoczęcie działalności stacji; kierownikiem naukowym zostaje dr Kazimierz Łomniewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 1963 – zapoczątkowano pomiary ewaporometryczne na lądzie i tratwie na Jeziorze Raduńskim Górnym 
 1967 – wyłączenie stacji ze struktury Katedry Geografii Fizycznej 
 1 października 1969 – funkcję kierownika przejął doc. dr Jerzy Szukalski
 1971 – nawiązanie współpracy z IMGW
 2 października 1972 – funkcję kierownika przejął dr hab. Euzebiusz Okulanis
 1 października 1993 – funkcję kierownika przejął dr hab. Władysław Lange, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 1 października 2005 – funkcję kierownika przejął dr hab. Jerzy Jańczak
 1 października 2012 – funkcję kierownika przejął dr hab. Dariusz Borowiak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 2021 – funkcję kierownika przejęła prof. dr hab. inż. Julita Dunalska
 1 lutego 2023 – zmiana nazwy ze Stacji Limnologicznej na Centrum Monitoringu i Ochrony Wód

Tematyka badań 

 Parowanie z powierzchni wodnej jezior.
 Uwarunkowania stratyfikacji termiczno-tlenowej w jeziorach.
 Jakość wody jezior i ich rola w transformacji materii rozpuszczonej.
 Badanie klimatu lokalnego.
 Transfer promieniowania słonecznego przez atmosferę.

Infrastruktura 
Na terenie oddziału w Borucinie znajdują się:
 budynek główny wyposażony w laboratorium fizyko-chemiczne, sala seminaryjna i sala komputerowa
 budynek dydaktyczny z miejscami noclegowymi
 hangar na łodzie
 slip do wodowania łodzi
 ogródek meteorologiczny
 wieża meteorologiczna

Przypisy 

Uniwersytet Gdański